L’unité urbaine des Herbiers est une entité statistique française située dans le département de la Vendée et la région des Pays-de-la-Loire.

« Ville isolée », regroupant la seule commune des Herbiers, elle constitue la sixième agglomération urbaine du département.

Histoire 
En 1954, année de la première réalisation de zonages des agglomérations urbaines de France par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’unité urbaine des Herbiers regroupe trois communes : Ardelay, Les Herbiers et Le Petit-Bourg-des-Herbiers.

À partir du zonage des unités urbaines de 1968, l’unité urbaine des Herbiers devient une « ville isolée » (unité urbaine d’une seule commune) à la suite de l’absorption d’Ardelay et du Petit-Bourg-des-Herbiers par la commune-centre à compter des  et .

Données statistiques 
En 2014, avec , elle représente la sixième unité urbaine de la Vendée, devançant celle de Montaigu, et précédant celle de Fontenay-le-Comte. Au sein du département, le poids démographique de l’unité s’élève à .

Découpages administratifs territoriaux

Zone d’emploi 
Depuis le zonage de 1983, l’unité urbaine des Herbiers appartient à la zone d’emploi homonyme, qui rassemble  au .

Aire urbaine 
Depuis 1997, l’unité urbaine des Herbiers est le pôle urbain de l’aire urbaine homonyme. Selon la terminologie du zonage en aires urbaines de 2010, elle constitue un « grand pôle » dans le sens où elle offre plus de .

Au , l’aire urbaine des Herbiers réunit .

Bassin de vie 
À la tête du bassin de vie des Herbiers depuis 2004, l’unité urbaine est également le centre d’un périmètre de .

Géographie

Situation 
L’unité urbaine des Herbiers se situe au sud de la région des Pays-de-la-Loire et au nord-est du département de la Vendée, dans un territoire marqué du point de vue paysager par le Bas et le Haut-Bocage.

Organisation 
La superficie de l’unité correspond à celle du territoire municipal des Herbiers. Ce dernier représente  selon les services de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Elle représente ainsi 1,31 % du département de la Vendée.

Instances administratives 
Dépendant administrativement de l’arrondissement de La Roche-sur-Yon, l’unité fait partie du canton des Herbiers.

Depuis le , l’unité urbaine des Herbiers appartient à la communauté de communes du Pays-des-Herbiers.

Composition 
Au dernier zonage de l’Institut national de la statistique et des études économiques, celui de 2010, l’unité urbaine se compose d’une seule commune.

Démographie

Notes et références 
 Géographie administrative et d’étude du Code officiel géographique

 Autres références

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Annexes

Articles connexes 
 Liste des unités urbaines de France
 Aire urbaine des Herbiers

Lien externe 
 Présentation de l’unité urbaine sur le site de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Herbiers